Samuel de Champlain – pierwszy francuski kolonizator Ameryki
 Champlain – jezioro w USA i Kanadzie
 Champlain – gmina w Kanadzie, w prowincji Ontario
 Champlain Town – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Clinton
 Champlain – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Clinton
 Champlain – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Clinton